Никола́й Никола́евич Семёнов:
 Семёнов, Николай Николаевич — вятский губернатор в 1851—1857 годах.
 Семёнов, Николай Николаевич (1833—1886) — русский поэт и беллетрист.
 Семёнов, Николай Николаевич (1896—1986) — советский физико-химик и педагог; академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии.